Miejscowości w USA:
 Boone – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Pueblo
 Boone – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Boone – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Watauga
Gminy w USA:
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Union
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Boone
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Cass
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Crawford
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake of the Woods
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Crawford
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Maries
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Watauga
 Boone (ang. Boone Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sheridan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Boone (ang. Boone County) – w stanie Wirginia Zachodnia